Reinhard Zinkann ist der Name folgender Personen: 

* Reinhard Zinkann (Unternehmer) (1869–1939), deutscher Unternehmer
 Reinhard Zinkann junior (* 1959), deutscher Unternehmer